La Nationalliga A 1993/94 fue la 97.ª temporada del Campeonato Suizo de Fútbol.

Temporada regular

Grupo por el título

Grupo por el ascenso/descenso

Referencias 
 RSSSF

1994
Fútbol en 1993
Fútbol en 1994
Suiza en 1993
Suiza en 1994